Direktör kan syfta på:

 Verkställande direktör (vd) – den person som ansvarar inför styrelsen för den löpande förvaltningen i ett aktiebolag
 Bankdirektör – en titel i en bank
 Byrådirektör – en titel på tjänsteman inom statlig förvaltning
 Cirkusdirektör – en person som äger eller håller i en cirkus
 Generaldirektör – en chefstitel som används inom den offentliga förvaltningen
 Gymnastikdirektör – en titel för den som avlagt gymnastiklärarexamen vid högskola
 IT-direktör – en person på direktörsnivå som svarar för ett företags interna informationssystem
 Musikdirektör – en som genomgått högre musikutbildning
 Teaterdirektör – en yrkesgrupp som är tillsatta att som högste chef ansvara för all verksamhet på en teater respektive ett operahus eller ett dans-/balettkompani

Se även
C*O – en akronym för engelskans "chief ... officer"

Titlar